Омани Лига 2006/2007 () — 31-й сезон чемпионата Омана по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 2006/07 на сайте rsssf.com 
 Сезон 2006/07 на сайте goalzz.com 

2006/2007
Оман
Оман
2006 год в Омане
2007 год в Омане
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007